Lefevre kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexandre Louis Lefèbvre de Cérisy (1798-1867) fransk entomolog
 Édouard Lefèvre (1839–1894) fransk entomolog och botaniker
 Louis Victor Lefèvre (1810–1878), fransk botaniker
 M.N.L. Lefebvre, mykolog

Robotskapade auktorsförkortningar